Kroonduif (vogel), endemische vogelsoort uit Nieuw-Guinea.
 Kroonduif (luchtvaartmaatschappij), voormalige luchtvaartmaatschappij in Nederlands-Nieuw-Guinea.